Barombi bezeichnet eine Sprache:

 Barombi, eine Bantusprache

Weiterhin bezeichnet Barombi die folgenden geographischen Orte:

 Barombi Mbo, ein Kratersee in der Region Sud-Ouest Kameruns.
 Barombi Koto, ein kleiner Kratersee in der Region Sud-Ouest Kameruns.